Mampori ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Mampori (* 1991), botswanischer Fußballspieler
 Kgosietsile Mampori (* 1974), botswanischer Fußballspieler